Ernest André (1803-1864), Frans bankier en politicus.
 Ernest André (1838-1914), een Frans entomoloog.
 Ernest Claes (Andreas Ernestus Josephus Claes; 1885-1968), een Belgisch auteur.
 André Ernest Modeste Grétry  (1741-1813), een Luiks componist.